Jacek Grudzień – polski kompozytor 
 Jacek Grudzień – polski dziennikarz